Phoberus (kreeft), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca 
Phoberus (kevergeslacht), een geslacht van kevers uit de familie van de beenderknagers